Леонид Муравьёв:
 Муравьёв, Леонид Владимирович (1868—1941) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Муравьёв, Леонид Константинович (1905—1972) — советский инженер, конструктор вооружений.
 Муравьёв, Леонид Михайлович (1821—1881) — герольдмейстер Правительствующего сената, тайный советник.